San Girolamo penitente – dipinto di Antonello da Messina
 San Girolamo penitente – dipinto  di Cosmè Tura, datato 1470
 San Girolamo penitente – dipinto di Albrecht Dürer, databile al 1496
 San Girolamo penitente – dipinto di Filippo Lippi, databile al 1439
 San Girolamo penitente – dipinto di autore anonimo (Antonio del Pollaiolo? Andrea del Castagno?) nell'Oratorio di San Girolamo e San Francesco Poverino
 San Girolamo penitente – dipinto attribuito ad Andrea Mantegna, databile al 1449-1450
 San Girolamo penitente – dipinto di Piero della Francesca, datato 1450
 San Girolamo penitente – dipinto di Tiziano, databile al 1531 
 San Girolamo penitente – dipinto di Vincenzo Foppa, databile al 1460
 San Girolamo penitente – dipinto di Lorenzo Lotto, databile al 1515 conservato nell'Allentown Art Museum
 San Girolamo penitente – dipinto di Lorenzo Lotto, databile al 1506 conservato nel Museo del Louvre
 San Girolamo penitente – dipinto di Lorenzo Lotto, databile al 1509 conservato nel Museo nazionale di Castel Sant'Angelo
 San Girolamo penitente – dipinto di Lorenzo Lotto, datato al 1513-1514 conservato nel Museo Brukenthal
 San Girolamo penitente – dipinto di Pontormo, databile al 1525-1528
 San Girolamo penitente – dipinto di Tiziano Vecellio realizzato circa tra il 1556-1561 conservato nella Pinacoteca di Brera
 San Girolamo penitente – dipinto di Tiziano Vecellio realizzato circa nel 1575 conservato nel Monastero dell'Escorial
 San Girolamo penitente – dipinto di Tiziano Vecellio realizzato circa nel 1575 conservato nel Museo Thyssen-Bornemisza
 San Girolamo penitente – dipinto del Maestro di La Seu d'Urgell, 1495 circa conservato nel Museo nazionale d'arte della Catalogna